Belinda bezeichnet:

 Belinda (Vorname), weiblicher Vorname
 Belinda (Mond), Mond des Planeten Uranus 
 Belinda (Zigarre), kubanische Zigarre 
 Mount Belinda, 1370 m hoher Vulkan auf der zu den Südlichen Sandwichinseln gehörenden Insel Montagu
 BeliNDA, Betreuungsleistungen in Niedersachsen für Demenzkranke und ihre Angehörigen
 Belinda mammaprotrudans, ein fiktionaler (= „erfundener“) Eier legender Kleinsäuger, in den Sümpfen Australiens und Neuseelands beheimatet, aus dem Buch Die Kurzhosengang
 Belinda (Musikerin), eine mexikanische Pop-Rock-Sängerin / Darstellerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belinda (Iowa), im Lucas County
 Belinda (Virginia), im Accomack County
 Belinda City, im Wilson County, Tennessee

Sonstiges:
 Belinda Creek, Fließgewässer in Alaska

Siehe auch:
 Bellinda